Meixide puede referirse a:

En España 
Meixide (Palas de Rey), parroquia del concello de Palas de Rey. 
Meixide (La Vega), lugar y parroquia del concello de La Vega.
Meixide (Golada), lugar de la parroquia de Borraxeiros, concello de Golada.
Meixide (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de Chavaga, concello de Monforte de Lemos.
Meixide Grande, lugar de la parroquia de San Fiz de Asma, concello de Chantada.
Meixide Pequeno, lugar de la parroquia de Merlán, concello de Chantada.

En Portugal 
Meixide (Montalegre), freguesia del municipio de Montalegre, distrito de Vila Real.

Véase también
Ameixide
Vilameixide